

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Stawik – kolonia w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Jeziorzany
 Stawik – część wsi Wielgie w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Ostrówek
 Stawik – przysiółek wsi Rzędowice w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Koniusza
 Stawik – przysiółek wsi Łącznaw woj. świętokrzyskim, w pow. skarżyskim, w gminie Łączna